

Черо — місто, штат Колорадо
 Черо — місто, штат Південна Кароліна

Див. також 

 Черро